Con el apellido Milojević nos podemos referir a varias personas diferentes:
 a Dejan Milojević, jugador de baloncesto nacido en Serbia;
 a Goran Milojević, exdelantero nacido en Serbia;
 a Zvonko Milojević, exportero nacido en Serbia; o
 a Nikola Milojević, portero nacido en Serbia.